Чемпионат Хорватии прошёл в Бьеловаре с 1 по 11 апреля 2019 года.

 Категория: 13-я (средний рейтинг: 2556).
 Контроль времени: 90 минут на первые сорок ходов, потом 30 минут до конца партии (с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход).

Таблица

Партии

1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

6-й тур

7-й тур

8-й тур

9-й тур

10-й тур

11-й тур

Ссылки 
 
 Pojedinačno PH za seniore, Bjelovar 31.03. — 11.04.2019. Bosiočić prvak Hrvatske!

Чемпионаты Хорватии по шахматам
2019 год в шахматах
Апрель 2019 года
Спорт в Хорватии в 2019 году